Натуральне число 821
 821 рік до нашої ери
 821 рік нашої ери